Пацан:

 Пацан — жаргонизм, обозначение мальчика или молодого мужчины со «сниженной окраской».
 «Пацан» () — фильм режиссёра Джона Хэмилтона, снятый в 1997 году.
 Евлогий (Пацан) (род. 1970) — архиерей Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата), архиепископ Новомосковский, викарий Днепропетровской епархии.
 Пацан, Зофия (род. 1949) — польская представительница народного искусства. Лауреат серебряной награды Gloria Artis 2003 года и ряда других наград и премий.
 Пацан, Иоанна — польский искусствовед в области классической музыки, член ПВМ.
 Пацан, Марцин (род. 1981) — польский футболист. В высшей лиге играл за белостокскую «Ягелонию».
 Пацан, Пшемек (род. 1980) — известный польский джазмен.
 Пацан-Бонарек, Лидия — польский учёный, профессор Института истории и международных отношений Университета Яна Кохановского в Кельце.
 Пацан (хутор) — не-солетский населённый пункт в солетстве Нова-Неджвица, гмина Пшиточна, Мендзыжечский повят, Любушское воеводство, Польша.

См. также 
 
 Каратэ-пацан () — художественный фильм 2010 года.
 Пацанка

Примечания